Домиция Лепида (; * ок. 10 пр.н.е.; † 54 г.) e майка на Валерия Месалина, съпруга на император Клавдий, и баба на Британик и на Клавдия Октавия, по-късната съпруга на Нерон.

Биография 
Домиция Лепида е малката дъщеря на Луций Домиций Ахенобарб (консул 16 пр.н.е.) и Антония Старша. Нейната по-възрастна сестра e Домиция Лепида Старша, съпруга на Гай Салустий Крисп Пасиен, един от най-богатите мъже на Римската империя, който след смъртта на брат ѝ става втори съпруг на нейната снаха Агрипина Младша. Нейният брат Гней Домиций Ахенобарб (консул 32 г.) е баща на Нерон.

Домиция е внучка на Октавия Младша и Марк Антоний. Наследява когномен на нейната баба Емилия Лепида. Лепида е красива и влиятелна жена и както нейната сестра много богата. Тя има владения в Калабрия, парцели във Фунди и зърнени силози в Поцуоли, в които се товари житото от Египет на път за Рим.

Домиция Лепида се омъжва три пъти. От първия си съпруг, братовчед ѝ Марк Валерий Месала Барбат, има две деца: син Марк Валерий Месала Корвин, който е през 58 г. половин година консул, и дъщеря Валерия Месалина, която 18-годишна се омъжва през 35 г. за по-късния император Клавдий. Барбат умира вероятно в годината на раждането на дъщеря му.

Малко по-късно Домиция се омъжва за Фауст Корнелий Сула Лукул III, който става през 31 г. суфектконсул. През 22 г. се ражда техният син Фауст Корнелий Сула Феликс. Вторият ѝ съпруг умира през 40 г.

През 37 г. братът на Домиция Гней Домиций Ахенобарб, съпруг на Агрипина, е обвинен в кръвосмешение с по-малката си сестра Домиция Лепида. Понеже Тиберий умира през март, случаят остава необработен.

През януари 41 г., при идване на власт на нейния зет, Домиция се омъжва за трети път за Гай Апий Юний Силан, който е през 28 г. консул. Силан е извикан от Испания, където командва три легиона. Той е също близък роднина с Клавдиите и чрез женитбата му с майката на императрицата става вероятен наследник на трона, понеже Клавдий няма още син (Британик се ражда един месец по-късно.) През 42 г. Клавдий нарежда да убият Силан, без съд, заподозрявайки го в намерение да убие императора.

Чрез брака на синът ѝ Фауст Корнелий Сула Феликс с Клавдия Антония, дъщерята на Клавдий, през 47 г., Домиция става още по-близка роднина с императорската фамилия, отколкото е като баба на Октавия и Британик.

През 48 г. Месалина е убита от съпругът ѝ. Макар че Домиция Лепида няма особено добри отношения с дъщеря си, според Тацит е при нея в последния ѝ час.

Нейната предишна снаха Агрипина става през 49 г. следващата съпруга на Клавдий. Понеже се страхува, че Домиция Лепида ще има влияние върху нейния племенник Нерон, който по време на изгнанието на Агрипа между 39 и 41 г. е при Домиция, тя поръчва през 54 г. нейното убийство. Домиция е обвинена в магьостничество и нарушение на мира в Италия чрез голямото количество роби на нейните владения.

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон

Източници 
 E. Klebs, H. Dessau, P. Von Rohden (ed.), Prosopographia Imperii Romani, 3 vol., Berlin, 1897 – 1898. (PIR1)
 E. Groag, A. Stein, L. Petersen – e.a. (edd.), Prosopographia Imperii Romani saeculi I, II et III, Berlin, 1933. (PIR2)
 Тацит, Annalen, 12, 64.

Юлиево-Клавдиева династия
Жени от Древен Рим
Клавдии